Le terme nōmĕn, ĭnis, n. ( déclinaison), de pluriel nōmĭna, est utilisé en latin pour introduire un nom, un titre ou un mot, par exemple dans la phrase Est mihi nomen Petrus (« Mon nom est Pierre ; Je m'appelle Pierre »). Il est notamment employé dans la locution latine  : « Le nom est un présage ». S'inscrivant dans la théorie du déterminisme social défendu par certains sociologues comme Pierre Bourdieu, cet adage est particulièrement utilisé en sociologie, notamment dans le monde anglo-saxon, pour mettre en lumière le rôle du nom dans la position sociale d'un individu.

Ce terme se retrouve également par extension dans divers contextes, particulièrement dans le domaine de la recherche et du droit :
 système des patronymes latins, les célèbres tria nomina (voir nom romain) ;
 terme d'usage dans la titulature des pharaons égyptiens (voir nom de Sa-Rê) ;
 terme d'usage juridique, un des éléments de la possession d'état, signe d'appartenance légitime à une famille.

Divers 
.

Lexique juridique 
Index égyptologique
Nom de famille